

Patronyme 

 Claude Bourdelin (1621-1699), apothicaire, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Claude Bourdelin (1667-1711), fils du précédent, médecin, membre de l'académie des sciences ;
 François Bourdelin (1668-1717), frère du précédent, interprète du ministère des Affaires étrangères, membre de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres ;
 Louis-Claude Bourdelin (1696-1777), neveu du précédent, médecin, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Émile Bourdelin, graveur français du  siècle ;
 Nicolas Bourdelin (1725-1784), prêtre et instituteur lyonnais.